Dawa kan syfta på:

Dawa (djur) – ett släkte insekter
Islamiska Dawapartiet – ett islamistiskt politiskt parti i Irak
 Dawa, Panjin – ett härad i Kina